LUCA School of Arts
 Sint Lucas Antwerpen
 Campus Sint-Lukas Brussel
 Sint-Lucasschool (Gent)
 Sint-Lucasinstituut (Hasselt)